Le tournoi de Rotterdam est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2016, classée en catégorie ATP 500, s'est tenu du 8 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Australien Nick Kyrgios (blessé au bras) et du Suisse Roger Federer (blessé au genou). Ils sont respectivement remplacés par Lukáš Rosol et Chung Hyeon.
 Victorieux la semaine précédente à Montpellier, Richard Gasquet, initialement tête de série 1, déclare forfait en raison d'une douleur à l'aine. Il est remplacé par Evgeny Donskoy.
 Martin Kližan remporte la finale aux dépens de Gaël Monfils, 6-7, 6-3, 6-1. Il a notamment dû sauver 5 balles de match en quart de finale contre Roberto Bautista-Agut puis à nouveau 3 balles de match en demi-finale contre Nicolas Mahut. Il s'agit de son  sur le circuit ATP en autant de finales. Le Français perd, quant à lui, sa  sur 23 disputées.
 En double, Nicolas Mahut, déjà vainqueur dans la discipline lors de l'édition 2014, et Vasek Pospisil s'imposent face à Philipp Petzschner et Alexander Peya 7-6, 6-4. Il s'agit de leur  ensemble, le  pour le Français et le  pour le Canadien.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rotterdam
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2016
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2016
Tennis en février 2016